Мелани Лински (; рођена 16. маја 1977. у Њу Плимуту) новозеландска је глумица позната по улогама у серијама Два и по мушкарца и Заједништво и филмовима Небеска створења (1994), У ваздуху (2009) и Чарлијев свет (2012).

Филмографија 

|-
| 1994. || Небеска створења ||-{Heavenly Creatures}- || Полин Паркер||
|-
| 1996. || Ко се боји духа још? ||-{The Frighteners}- || Заменик||
|-
| 1998. || Прича о Пепељуги ||-{Ever After}- || Жаклин де Гет||
|-
| 1999. || Детроит, град рока ||-{Detroit Rock City}- || Бет Бамстин||
|-
| 1999. || Али ја сам чирлидерсица ||-{But I'm a Cheerleader}- || Хилари||
|-
| 1999. || Вишњик ||-{The Cherry Orchard}- || Дуњаша||
|-
| 2000. || Ружни којот ||-{Coyote Ugly}- || Глорија||
|-
| 2001. || Змијска кожа ||-{Snakeskin}- || Алис||
|-
| 2002. || На ивици закона ||-{Shooters}- || Мари||
|-
| 2002. || Напуштена ||-{Abandon}- || Маузи Џули||
|-
| 2002. || Алабама, слатки доме ||-{Sweet Home Alabama}- || Ларлин||
|-
| 2003. || Клаустрофобија ||-{Claustrophobia}- || Лорен||
|-
| 2003. || Разбијени Глас ||-{Shattered Glass}- || Ејми Бренд||
|-
| 2005. || Признај пораз ||-{Say Uncle}- || Сузан||
|-
| 2006. || Парк ||-{Park}- || Шерил||
|-
| 2006. || Заставе наших очева ||-{Flags of Our Fathers}- || Полин Харноис||
|-
| 2007. || Покажи руке ||-{Show of Hands}- || Тмас||
|-
| 2009. || Мали брак ||-{A Quiet Little Marriage}- || Моник||
|-
| 2009. || Савршен дом ||-{Away We Go}- || Манч Гарнет||
|-
| 2009. || У ваздуху ||-{Up in the Air}- || Џули Бингам||
|-
| 2009. || Доушник ||-{The Informant!}- || Џинџер Витакре||
|-
| 2009. || Стабљике траве ||-{Leaves of Grass}- || Колин||
|-
| 2010. || Хелена са венчања ||-{Helena from the Wedding}- || Алис||
|-
| 2011. || Двострука победа ||-{Win Win}- || Синди||
|-
| 2011. || Тачбек ||-{Touchback}- || Мејси||
|-
| 2012. || Здраво, морам да идем ||-{Hello I Must Be Going}- || Ејми||
|-
| 2012. || У центру ургана ||-{Eye of the Hurricane}- || Амелија Кајт||
|-
| 2012. || Тражење пријатеља за смак света ||-{Seeking a Friend for the End of the World}- || Карен Амалфи||
|-
| 2012. || Чарлијев свет ||-{The Perks of Being a Wallflower}- || Хелен||
|-
| 2012. || Пацел ||-{Putzel}- || Сали||
|-
| 2013. || Велико питање||-{The Big Ask}- || Хана||
|-
| 2014. || Срећан Божић ||-{Happy Christmas}- || Кели||
|-
| 2014. || Дошли су заједно ||-{They Came Together}- || Бренда||
|-
| 2014. || Чу и Блосом||-{Chu and Blossom}- || госпођица Шумејкер||
|-
| 2014. || Никад нећемо имати Париз ||-{We'll Never Have Paris}- || Девон||
|-
| 2014. || Збогом свему томе ||-{Goodbye to All That}- || Ени||
|- 
| 2021. || Не гледај горе || -{Don't Look Up}- || Џун Минди ||
|-
|- bgcolor="#e6e6fa" align="center"
|colspan=5| Улоге у ТВ серијама
|-
|2002.|| Роуз ред||-{ Rose Red}-||Рејчел Витон||3 епизоде
|-
|2003.|| Прљава значка||-{The Shield}-||Марси||2 епизоде
|-
|2003–2015|| Два и по мушкарца||-{Two and a Half Men}-||Роуз||63 епизоде
|-
|2007.|| Вожња||-{Drive}-||Венди Партакас||6 епизода
|-
|2008.|| Месец Команчија||-{Comanche Moon}-||Перл Колман||3 епизоде
|-
|2008.|| Видовњак||-{Psych}-||Емили Блум||Епизода: -{Black and Tan: A Crime of Fashion}-
|-
|2008.|| Женске приче ||-{ The L Word}-||Клеа Мејсон||2 епизоде
|-
|2009.|| Увек је сунчано у Филаделфији||-{ It's Always Sunny in Philadelphia}-||Кејт||Епизода: -{The Gang Exploits the Mortgage Crisis}-
|-
|2010.|| Ритам Мемфиса||-{ Memphis Beat}-||Аналис Џоунс||Епизода: -{Polk Salad Annie}-
|-
|2010–2012|| Тимов живот||-{ The Life & Times of Tim}-||Беки (глас)||6 епизода
|-
|2012.|| Доктор Хаус ||-{ House}-||Натали Траверс||Епизода: -{Better Half}-
|-
|2014.|| Преко баштенског зида||-{ Over the Garden Wall}-||Беатрис (глас)||8 епизода
|-
|2014.|| Џејк и пирати из Недођије ||-{Jake and the Never Land Pirates}-||Перл (глас)||Епизода: -{The Arctic Pearl}-
|-
|2015–2016|| Заједништво||-{Togetherness}-||Мишел Пирсон||главна улога
|-
|2023−|| The Last of Us || -{The Last of Us}- || Кетлин ||
|}

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1977.
Новозеландски глумци